Ngoko kan syfta på följande platser:

 Den nedre delen av Djafloden, gränsflod mellan Kamerun och Kongo-Brazzaville, 
 Ngoko (distrikt), departementet Cuvette,